Пеца — фамилия и топоним:

 Пеца, Анна Дмитриевна (1926—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Пеца — одна из высочайших вершин Калника.

См. также 
 Пец, Роман Васильевич